Джу́лия Линг (, род. 14 февраля 1983, Темпл-Сити) — американская актриса. Имя при рождении — Шэл Вэй Линь (, ). Наиболее известна по роли Анны Ву в телесериале «Чак».

Ранняя жизнь и образование 
Линг родилась в городе Темпл-Сити, штат Калифорния.

В возрасте шести лет Джулия Линг выиграла награду «Лучший рассказчик» от Chinese World News. Работа Линг была размещена на главной странице местной газеты Pasadena Star News, в различных журналах и на фестивалях. К девяти годам Линг выступала с сольными танцами по всей Калифорнии, получая награды, а её танец с зонтиком был показан по национальному телевидению.

В средней школе Темпл-Сити Линг была спортсменкой, занималась танцами, теннисом и плаваньем. В 1997 году конгрессмен Дэвид Драйер отметил Линг за её общественные работы в местной больнице. В возрасте шестнадцати лет, после девяти лет игры на пианино, Линг окончила Королевский совет музыки.

В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Линг специализировалась в области биомедицинского и химического машиностроения. Она была казначеем биохимического сообщества и вице-президентом инженерного сообщества Калифорнийского университета, а также почётным членом сообщества женщин-инженеров.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США